Адрие́н Рене́ Франше́ (, 1834—1900) — французский ботаник-систематик XIX века.

Франше внёс большой вклад в систематику растений Дальнего Востока. Он тщательно исследовал и описал собрания растений, собранные французскими миссионерами и коллекционерами растений Арманом Давидом, ,  и другими.

Франше изучал также флору «малой родины» — французского департамента Луар и Шер, мыса Горн, французской колонии Конго.

Адриен Франше произвёл почти всю обработку обширных ботанических коллекций и гербария Давида, результаты обработки изложены им в двух томах труда  (Растения Давида из Китайской империи, 1884—1888). В первом томе описано 1 175 видов растений Монголии и северного и центрального Китая, причём 84 вида явились новыми для ботаников, во втором — 402 вида растений, собранных Давидом в восточном Тибете, и среди них — 163 новых, ранее неизвестных науке.

Франше ввёл в науку множество новых родов растений, среди них такие ныне известные, как  (1889) семейства  и  (1893) семейства .

В честь Франше ботаниками были названы 4 рода растений —  семейства , ещё одна , на сей раз семейства ,  семейства , и  семейства . Названия первых трёх не устоялись в научном обиходе, и ныне эти растения называются — первое , второе , третье

Основные печатные труды 
  — совместно с Полем Саватье (, 1830—1891)

Примечания

Ссылки 
 JARDINS BOTANIQUES JAPONAIS 日本の植物園: Adrien FRANCHET 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Птеридологи
Биологи XIX века